Niur (Empat Lawang), een plaats in Indonesië
 Niur (Sukaraja), een plaats in Indonesië